Сайнябули:

 Сайнябули  — город в Лаосе на реке Меконг, административный центр провинции Сайнябули.
 Сайнябули — провинция (кхвенг) на северо-западе Лаоса на западном берегу Меконга.